«Луна» — кинофильм итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи 1979 года.

Сюжет 
Фильм-драма повествует о проблемах молодого человека (Джо) и его отношениях с родителями. Джо пребывал в уверенности, что его отцом является Дуглас (муж его матери Катерины, оперной певицы), однако биологическим отцом является давний итальянский любовник матери. После смерти Дугласа Катерина уезжает с сыном в Италию. Там у Джо появляется героиновая зависимость, а его отношения с матерью клонятся в сторону инцеста.

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Италии
Психологические драмы
Фильмы об инцесте
Фильмы на английском языке
Фильмы Италии 1979 года